Ferdinand Folef d'Aulnis de Bourouill (1807-1837), een Nederlandse hugenoot en militair
Ferdinand Folef d'Aulnis de Bourouill (1850-1925), een Nederlandse burgemeester